EuRuKo – doroczna konferencja poświęcona językowi Ruby i technologiom z nim powiązanym, organizowana od 2003 roku w Niemczech, a od 2007 w różnych miastach Europy.

Dotychczasowe edycje 

źródło: euruko.org

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona edycji 2011

Konferencje informatyczne